Влади́мир Казако́в: Казаков, Владимир Валерьевич (род. 1970) — советский и российский футболист, тренер.
 Казаков, Владимир Васильевич (1938—1988) — советский писатель, поэт и драматург.
 Казаков, Владимир Иванович (1950—2001) — советский футболист.
 Казаков, Владимир Николаевич (род. 1965) — председатель Курганской областной Думы с 2010 года.